Choreutinae  è una sottofamiglia di lepidotteri, appartenente alla famiglia Choreutidae, diffusa in tutti i continenti con circa 350 specie.

Etimologia 
Il nome del genere tipo di questo raggruppamento, Choreutis , deriva dal termine greco χορευτής (choreutḗs = danzatore), con riferimento all'incedere "ballerino" degli adulti di alcune specie.

Descrizione 
I membri di questa sottofamiglia sono piccole falene eteroneure, appartenenti ai Ditrysia, con abitudini diurne e un'apertura alare compresa tra 5 e 20 mm.

Adulto

Capo 
Le scaglie della regione frontale sono più addossate alla superficie del capo, mentre quelle del vertice appaiono più distanziate.

Gli ocelli sono presenti e ben sviluppati, ma mancano i chaetosemata.

Le antenne sono filiformi in entrambi i sessi, ma nei maschi di regola presentano una fila di lunghe setole sulla superficie ventrale, e in alcuni casi gli antennomeri del flagello sono inspessiti dalla presenza di scaglie.

Nell'apparato boccale, la spirotromba è presente e munita di scaglie alla base. I palpi mascellari sono molto ridotti, con uno o due articoli. I palpi labiali sono invece più sviluppati e ricurvi verso l'alto, spesso con ciuffi di scaglie ventrali sul secondo segmento; distalmente si nota la presenza di un organo di vom Rath a forma di coppa.

Torace 
Nelle zampe, l'epifisi è presente e la formula degli speroni tibiali è 0-2-4; la metatibia è liscia, ma si osservano ciuffi di scaglie in prossimità della base degli speroni.

Nell'ala anteriore, lo pterostigma è presente, così come la spinarea. L'ala appare ampia e grosso modo triangolare, con apice ad angolo acuto ma arrotondato, e spesso con macchie di colorazione "metallica", ossia iridescenze dovute all'angolo di incidenza della luce rispetto alla superficie delle scaglie. L'accoppiamento alare è di tipo frenato: nel maschio il frenulum è costituito da una robusta setola, agganciata ad un piccolo retinaculum membranoso sulla subcosta, al di sotto dell'ala anteriore, mentre nella femmina il frenulum è costituito da tre setole più sottili, laddove il retinaculum si compone di una serie di setole ricurve, poste in prossimità della base della costa, sempre sulla pagina inferiore dell'ala anteriore. Le nervature sono tutte separate; Sc ha un andamento sinusoidale, mentre R appare più diritta; si osservano quattro distinti rami di Rs, ciascuno che parte separatamente dalla cellula discale; anche i tre rami di M partono separatamente dalla cellula discale, ma M e CuA si originano entrambe dal'angolo posteriore della cellula. La chorda è sempre presente, anche se talvolta vestigiale. CuA e CuA sono ben delineate, mentre CuP è ridotta ad una struttura residuale in prossimità del margine. 1A+2A presenta una lunga e robusta biforcazione basale.

Nell'ala posteriore, più tozza e squadrata, M e CuA possono essere unite parzialmente, oppure correre separate per tutta la propria lunghezza. Anche qui CuP è vestigiale e presente solo in prossimità del margine. 1A+2A mostra una biforcazione basale, mentre 3A è sempre presente.

Addome 
L'apparato riproduttore è alquanto variabile in entrambi i sessi.

Nel genitale maschile l'uncus e lo gnathos sono presenti in pochi casi, tuttavia il tegumen rivela degli inspessimenti provvisti di setole in prossimità della parte apicale. Spesso il saccus può essere sviluppato, mentre le valve possono essere semplici, lobate, oppure di forma più articolata. L'edeago talvolta è munito di un ampio coecum penis, e si può notare un solo cornutus. Non sono presenti coremata.

Nella femmina, i segmenti A8 e A10 non sono estensibili. Il genitale rivela apofisi alquanto ridotte in lunghezza. Il ductus bursae può essere sclerotizzato oppure membranoso, e in quest'ultimo caso può assumere una forma a spirale, oppure essere notevolmente allungato e sottile. Il corpus bursae è membranoso e arrotondato, spesso provvisto di un signum che può avere anche notevoli proporzioni.

Uovo 
In Anthophila, l'uovo è del tipo verticale, con una zona concava circolare all'estremità superiore, al centro della quale è posizionato il micropilo. In Choreutis, al contrario, appare appiattito, con una serie radiale di inspessimenti verticali.

Larva 
A maturazione completa, le larve non superano di solito i 20 mm, con un colore del corpo che può variare dal verde pallido al bianco-giallastro, oppure al brunastro; la capsula cefalica tende di regola al giallo o al color ambra, spesso con zone di colore più scuro. Sono presenti esclusivamente setole primarie.

Capo 
Il capo è ipognato ma non raggiunge le dimensioni osservabili nelle Brenthinae. Il frontoclipeo si estende fino a metà o anche ai tre quarti della sutura epicraniale. Sono presenti sei stemmata, disposti più o meno a semicerchio, col sesto e ultimo talmente ridotto da essere difficilmente osservabile. Le setole anteriori A1, A2 e A3 sono disposte a formare un triangolo fortemente ottuso, in una posizione più caudale rispetto a quanto si osserva di solito nei Lepidoptera, con A2 vicinissima al secondo stemma.

Torace 
Lo scudo protoracico è alquanto sviluppato, ben sclerificato e di un colore che va dal giallo-brunastro fin quasi al nero. Sempre nel protorace, le setole prespiracolari laterali (gruppo L) sono tre e i pinacula sono nettamente contornati, con tonalità comprese tra il giallo-brunastro e il bruno-nerastro. Sul meso- e metatorace, L1 ed L2 sono ravvicinate.

Addome 
Nell'addome, tutti i segmenti sono sviluppati, con pinacula ben delineati. Nei primi otto segmenti, la setola laterale L2 è disposta anteroventralmente rispetto a L1, ma molto vicina a quest'ultima. In A2 il gruppo di setole subventrali SV è disposto a triangolo.

Le pseudozampe sono molto lunghe e sottili; sono presenti sui segmenti III-VI e X, con uncini disposti a cerchio su un singolo ordine, oppure lateralmente a ellisse incompleta, come in Hemerophila.

Pupa 
Il capo della pupa è arrotondato. I palpi mascellari sono sviluppati, mentre quelli labiali sono esposti, così come i profemori. Le appendici sono appena unite tra loro e col resto del corpo. Le antenne e la spirotromba non raggiungono la punta delle ali, che a loro volta si spingono fino ai segmenti A4 o A5. Ciascuno dei segmenti da A2 ad A7 possiede una fila di spinule sulla superficie dorsale, rivolte caudalmente; in alcuni generi, anche il segmento A8 può presentare le vestigia di tale struttura. I segmenti da A3 ad A7 nel maschio, e da A3 ad A6 nella femmina, sono mobili. Le setole sono corte, inconsistenti e dotate di doppia punta. Non esiste un vero e proprio cremaster, ma, in alcuni casi, sui segmenti A9-A10 si possono osservare alcune setole uncinate, oppure una coppia di speroni sulla superficie dorsale.

Biologia 
Gli adulti volano durante il giorno in pieno sole e possono anche essere notati in prossimità delle piante nutrici, sulle cui foglie rimangono con le ali sollevate e leggermente "accartocciate"; sono soliti procedere avanti e indietro con un'andatura a rapidi scatti, e possono anche saltare da una foglia all'altra in una sorta di danza (da cui il nome della famiglia; cfr. sezione Etimologia); qualora siano disturbati, volano via prontamente.

Ciclo biologico 
Le uova sono deposte di solito singolarmente sulla pianta nutrice.

Le larve non sono minatrici fogliari, ma al contrario si alimentano all'esterno delle foglie, spesso protette da una esile trama di seta, oppure in un riparo costituito da due foglie unite da fili sericei o da una tasca formata da una foglia parzialmente ripiegata su sé stessa. Va tuttavia segnalato che una specie si alimenta all'interno del seme della pianta ospite, mentre altre due scavano una galleria all'interno del fusto, pur mancando delle caratteristiche anatomiche tipiche delle minatrici fogliari.

L'impupamento avviene all'interno di un bozzolo sericeo a due o tre strati, talvolta dalla struttura complessa, attaccato alla foglia della pianta ospite; la pupa si spinge attivamente fuori dal proprio riparo prima dell'emersione dell'adulto.

Le Choreutinae sono di regola bi- o trivoltine.

Alimentazione 
Le larve si accrescono soprattutto su membri delle Asteraceae, delle Moraceae (in particolare Ficus), delle Fabaceae e delle Rosaceae, ma in realtà la gamma delle piante ospiti è abbastanza ampia e articolata, anche tenendo conto del fatto che in alcuni casi una specie può essere alquanto polifaga, e attaccare diversi membri di un unico genere vegetale, o anche di generi differenti. La lista riportata qui sotto non ha pertanto pretese di completezza. Tra le possibili piante nutrici ricordiamo, a titolo di esempio:

 Apiaceae Lindl., 1836
 Eryngium L., 1753 (calcatreppole)
 Asteraceae Martinov, 1820
 Acourtia D. Don, 1830
 Anaphalis DC., 1837 [1838]
 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f., 1873
 Arctium L., 1753
 Arctium lappa L., 1753 (bardana maggiore)
 Arctotheca J.C. Wendl., 1798
 Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942
 Arnica L., 1753
 Artemisia L., 1753
 Artemisia vulgaris L., 1753 (artemisia comune)
 Aster L., 1753 (astri)
 Balsamorhiza Hook. ex Nutt., 1840
 Balsamorhiza sagittata (Pursh) Nutt., 1840
 Blumea DC., 1833
 Blumea balsamifera (L.) DC., 1836
 Brachyglottis J.R. Forst. & G. Forst., 1775
 Brachyglottis bellidioides (Hook.f.) B.Nord., 1978
 Carduus L., 1753 (cardi)
 Carlina L., 1753
 Cirsium Mill., 1754
 Cirsium horridulum Michx., 1803
 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1835 (cardo asinino)
 Cynara L., 1753
 Cynara scolymus L., 1753 (carciofo)
 Eleutheranthera Poit., 1811 [1802]
 Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip., 1866
 Erechtites Raf., 1817
 Erigeron L., 1753
 Erigeron bonariensis L., 1753 (saeppola di Buenos Aires)
 Helichrysum Mill., 1754
 Helichrysum bracteatum (Venten.) Willd., 1803
 Inula L., 1753 (enule)
 Inula orientalis Lam., 1789
 Onopordum L., 1753
 Onopordum acanthium L., 1753 (acanzio)
 Petasites Mill., 1754
 Petasites frigidus (L.) Fr., 1845
 Pseudognaphalium Kirp., 1950
 Pseudognaphalium obtusifolium (L.) Hilliard & B.L.Burtt, 1981
 Pulicaria Gaertn., 1791
 Pulicaria dysenterica (L.) Gaertn., 1791 (incensaria comune)
 Senecio L., 1753
 Senecio triangularis Hook., 1834
 Silphium L., 1753
 Silphium integrifolium Michx., 1803
 Sphaeranthus L., 1753
 Sphaeranthus indicus L., 1753
 Betulaceae Gray, 1821
 Alnus Mill., 1754 (ontani)
 Alnus rubra Bong., 1833
 Betula L., 1753 (betulle)
 Betula papyrifera Marshall, 1785
 Boraginaceae Juss., 1789
 Cynoglossum L., 1753
 Cynoglossum grande Douglas ex Lehm., 1830
 Hydrophyllum L., 1753
 Hydrophyllum tenuipes A.Heller, 1898
 Mertensia Roth, 1797
 Mertensia paniculata (Aiton) G. Don, 1837
 Convolvulaceae Juss., 1789
 Ipomoea L., 1753
 Dipterocarpaceae Blume, 1825
 Shorea Roxb. ex C.F. Gaertn., 1805
 Shorea robusta Gaertn., 1805
 Euphorbiaceae Juss., 1789
 Fabaceae Lindl., 1836
 Cullen Medik., 1787
 Cullen corylifolium (L.) Medik., 1787
 Lupinus L., 1753
 Lupinus latifolius J.Agardh, 1835
 Lamiaceae Martinov, 1820
 Mentha L., 1753
 Scutellaria L., 1753
 Scutellaria galericulata L., 1753 (scutellaria palustre)
 Scutellaria lateriflora L., 1753
 Scutellaria minor Huds., 1762
 Moraceae Gaudich., 1835
 Artocarpus J.R.Forst. e G.Forst, 1775 (alberi del pane)
 Artocarpus integer (Thunb.) Merr., 1917
 Ficus L., 1753
 Ficus aurea Nutt., 1846 (fico strangolatore della Florida)
 Ficus barclayana (Miq.) Miq., 1867
 Ficus benghalensis L., 1753 (baniano)
 Ficus benjamina L., 1767
 Ficus carica L., 1753 (fico comune)
 Ficus citrifolia Mill., 1768
 Ficus microcarpa L.f., 1782
 Ficus pumila L., 1753 (fico rampicante)
 Ficus racemosa L., 1753
 Ficus sycomorus L., 1753 (sicomoro)
 Ficus trichopoda Baker, 1883
 Streblus Lour., 1790
 Streblus asper Lour., 1790
 Rosaceae Juss., 1789
 Cotoneaster Medik., 1789 (cotonastri)
 Crataegus L., 1753
 Malus Mill., 1754
 Malus domestica Borkh., 1803 (melo comune)
 Malus pumila Mill., 1768
 Malus sylvestris (L.) Mill., 1768 (melo selvatico)
 Prunus L., 1753
 Prunus persica (L.) Batsch, 1801 (pesco)
 Pyracantha M. Roem., 1847
 Pyrus L., 1753 (peri)
 Rosa L., 1753 (rose)
 Salicaceae Mirb., 1815
 Populus L., 1753 (pioppi)
 Populus balsamifera L., 1753 (pioppo balsamico)
 Salix L., 1753
 Urticaceae Juss., 1789
 Parietaria L., 1753
 Urtica L., 1753
 Urtica dioica L., 1753 (ortica)

Parassitoidismo 
Sono noti fenomeni di parassitoidismo ai danni dei coreutidi, attuato da parecchie specie di imenotteri appartenenti alle superfamiglie Chalcidoidea e Ichneumonoidea; tra queste citiamo:

 Chalcidoidea 
 Chalcididae 
 Conura side 
 Eulophidae 
 Elachertus walkeri ()
 Elasmus nudus 
 Eulophus anomocerus ()
 Horismenus 
 Pediobius facialis ()
 Stenomesius rufescens ()
 Sympiesis bimaculatipennis ()
 Sympiesis fragariae 
 Sympiesis tebennae 
 Eurytomidae 
 Eurytoma rosae 
 Pteromalidae 
 Dibrachys microgastri ()
 Mesopolobus finlaysoni 
 Mesopolobus longicaudae 
 Pteromalus 
 Ichneumonoidea 
 Braconidae 
 Aleiodes scrutator ()
 Apanteles (Choeras) dorsalis ()
 Apanteles impurus ()
 Apanteles longicauda ()
 Apanteles nigrofemoratus 
 Apanteles obscurus ()
 Apanteles (Choeras) semele ()
 Apanteles sicarius 
 Apanteles xanthostigma ()
 Chelonus (Microchelonus) contractus ()
 Clinocentrus cunctator ()
 Habrobracon gelechiae ()
 Hypomicrogaster ecdytolophae ()
 Meteorus ictericus ()
 Microgaster messoria 
 Microgaster nixalebion 
 Oncophanes betulae 
 Oncophanes minutus ()
 Pholetesor circumscriptus ()
 Protapanteles aletta ()
 Protapanteles fulvipes 
 Protapanteles immunis ()
 Protapanteles mygdonia ()
 Rhygoplitis choreuti ()
 Rhysipolis decorator ()
 Triaspis luteipes ()
 Ichneumonidae 
 Aethecerus parianae 
 Aethecerus placidus 
 Aethecerus rugifrons 
 Apechthis quadridentata ()
 Apophua bipunctoria ()
 Bathythrix thomsoni ()
 Campoletis julia ()
 Campoplex lyratus ()
 Campoplex pyraustae 
 Campoplex tumidulus 
 Diadegma armillatum ()
 Diadegma chrysostictos ()	
 Diadegma claripenne ()
 Diadegma exareolator 
 Diadegma fenestrale ()
 Diadegma monospilum ()
 Diadegma rufatum ()
 Diadegma trochanteratum ()
 Diadromus japonicus ()
 Encrateola laevigata ()
 Enytus apostatus ()
 Enytus obliteratus ()
 Euryproctus curvator 
 Gelis agilis ()
 Gelis areator ()
 Glypta varicoxa 
 Gregopimpla inquisitor ()
 Hypsicera curvator ()
 Itoplectis alternans ()
 Itoplectis aterrima 	
 Itoplectis conquisitor ()
 Itoplectis maculator ()
 Itoplectis quadricingulata ()
 Itoplectis tunetana ()
 Lycorina fici 
 Mesochorus testaceus 
 Mesochorus vittator ()
 Oiorhinus pallipalpis 
 Parania geniculata ()
 Pimpla spuria 
 Pimpla turionellae ()
 Scambus brevicornis ()
 Scambus calobatus ()
 Scambus elegans ()
 Scambus hispae ()
 Scambus pomorum ()
 Scambus sagax ()
 Temelucha platynotae ()
 Triclistus anthophilae 
 Triclistus congener ()
 Triclistus emarginalus ()
 Triclistus laevigatus ()
 Triclistus propinquus ()
 Triclistus pubiventris 
 Xanthopimpla habermehli

Rilevanza economica 
La specie Choreutis nemorana (tignola del fico o antofila), ben rappresentata nell'intera zona mediterranea, attacca prevalentemente Ficus carica (fico comune), arrecando solo lievi danni tranne in rare occasioni. Le contromisure possono comprendere l'utilizzo di nemici naturali, quali alcuni imenotteri parassitoidi, l'impiego di insetticidi selettivi, applicati all'inizio dell'infestazione, ma anche la semplice raccolta manuale delle prime foglie interessate dalla presenza delle larve.

La congenere Choreutis pariana (antofila o tignola delle foglie del melo) ha una distribuzione paleartica, ma è assente nel Nordafrica; attacca diverse rosacee, con una preferenza per Malus domestica (melo comune). I danni a carico delle colture non sono frequenti, ma possono essere rilevanti a causa delle due/tre generazioni annue che la specie è in grado di sviluppare. I metodi di lotta sono analoghi a quelli riportati per C. nemorana.

Tebenna bjerkandrella, infine, scheletrizza le foglie di svariate specie di Asteraceae, tra cui anche Cynara scolymus (carciofo); in alcune zone dell'Italia meridionale può sviluppare anche tre generazioni l'anno.

Distribuzione e habitat 
Il taxon è presente in tutti i continenti, a eccezione dell'Antartide, con una ricchezza in specie più consistente nelle ecozone paleartica, indomalese ed australasiana.

L'habitat è rappresentato da zone verdi, boschi e foreste, a partire dalle fasce temperate fino a quella tropicale.

Tassonomia 
Choreutinae  - Manual Br. Butterflies and Moths 2: 157 - genere tipo: Choreutis  - Verz. bek. Schmett.: 373.

Il genere tipo Choreutis, inizialmente ascritto fra i "Tortrices", fu portato nei Glyphipterigidae da Fletcher (1929), e in seguito fu spostato all'interno dei Sesioidea (Brock, 1971; Heppner, 1977; Heppner & Duckworth, 1981). Minet (1986, 1991), tuttavia, non considerò valide le sinapomorfie con il predetto assemblamento, e preferì inserire il taxon in una superfamiglia a sé.

Generi 
La sottofamiglia si compone di 18 generi e 356 specie, diffuse in tutti i continenti; in Europa si contano 4 generi (tutti presenti anche in Italia) e 17 specie, di cui solo 9 si trovano anche sul territorio italiano; non è riportato alcun endemismo italiano:

 Alasea  - Zootaxa 1933: 14 (1 specie; Costa Rica)
 Anthophila  - Lepid. Britannica (3): 471 (70 specie; tutti i continenti tranne l'Oceania; 3 specie europee, di cui una sola in Italia)
 = Antophila (sic)  - Acta zool. cracov. 10(5): 413
 = Siamethis (sic)  - Posebno Izd. prirod. Muz. Skopje 5: 150
 = Simaethis  - in Brewster, Edinburgh Ency. 9: 135
 = Simaetis  - Verh. K.K. zool.-bot. Ges. Wien 80: 28
 = Simethis  - Acta zool. cracov. 10(5): 413
 = Simoethis  -  in Orbigny, Dict. univl Hist. Nat. 11: 617
 = Symaethis  - Mem. Soc. Emul. Doubs (1) 3(2, livr. 3, 4): 101
 = Symaethis  - Accent. List Brit. Lep.: 73
 = Xylopoda  - in Latreille, Nat. Familien Thierreichs: 484
 = Xylopodo (sic)  - Nat. Hist. Br. Moths ([Edn 3]) 3: iv
 Asterivora  - N.Z. J. Zool. 6: 461 (23 specie; Australia e Nuova Zelanda)
 = Asterophora  (nomen nudum) - N.Z. Ent. 6(3): 295
 Caloreas  - Proc. ent. Soc. Wash. 79(4): 631 (18 specie; America settentrionale, centrale e meridionale)
 Choreutis  - Verz. bek. Schmett. (23-27): 373 (96 specie, cosmopolita; 3 specie in Europa e in Italia) (genere tipo)
 = Allonomyia [sic]  - Tech. Bull. U.S. Dep. Agric. 1521: 41
 = Allononyma  - Proc. U.S. Natn. Mus. 27(1375): 745
 = Allonyma [sic]  - Ill. biol. monogr. 2: 82
 = Chloreutis [sic]  - Mém. Inst. sci. Madag. (A) 1: 40
 = Chorentes [sic]  - Nat. Hist. Br. Moths 3: iv
 = Chorentis [sic]  - Trans. R. Soc. S. Aust. 22: 203
 = Choreutes [sic]  - In Ochsenheimer, Schmett. Eur. 10(3): 31
 = Choreuthis [sic]  - Notul. ent. 26(3-4): 71
 = Choreutidia  - in Semper, Die schmett. Philipp. ins. 2(6): 702
 = Cloreutis [sic]  - Verh. K.K. zool.-bot. Ges. Wien 80: 28
 = Entomoloma  - Ann. Soc. ent. Fr. (5) 5 (Bull.): xliii
 = Eutromula  - Enum. Tortr. Würt.: 11
 = Hemerophila  (soppr. ICZN Op. 97) - Tentamen determinationis digestionis: 2
 = Hemerophila sensu  - Can. Ent. 32(8): 239
 = Macropia  - Fauna Reg. Nap.: 196
 = Orchemia sensu  - Can. Ent. 32(8): 238
 Hemerophila  - Samml. exot. Schmett. 1: tav. 213 (9 specie; America centrale e meridionale)
 = Gauris  - Index exot. Lepid.: [1]
 = Guaris [sic]  - Can. Ent. 32(8): 236
 = Walsinghamia  - Proc. Ent. Soc. Wash. 1(3): 157
 Melanoxena  - Annls Soc. ent. Belg. 54: 121 (1 specie; Colombia)
 Niveas  - in Rota & Miller, ZooKeys 355: 29 (2 specie; Kenya, Papua Nuova Guinea e Isole Salomone)
 Ornarantia  - Zool. Scr. 41: 536 (20 specie; America centrale e meridionale)
 Peotyle  - Zool. Verh. Leiden 160(1): 23 (2 specie; India e Cina)
 Prochoreutis  - Ent. Ber. Amst. 40(12): 196 (36 specie; Africa, Europa, Asia, America settentr. e centrale; 7 specie in Europa, di cui 3 in Italia)
 Rhobonda  - List Spec. lepid. Insects Colln Br. Mus. (28): 424 (3 specie; America centrale, meridionale e Indonesia)
 Saptha  - List Spec. lepid. Insects Colln Br. Mus. (30): 1015 (17 specie, Asia e Oceania)
 = Badera  - List Spec. lepid. Insects Colln Br. Mus. (35): 1819
 = Chordates  - Tijdschr. Ent. 20: 49
 = Choredates [sic]  - Jahrb. Nass. Ver. Nat. 37: 289
 = Saphtha [sic]  - Cat. east. and Aust. Lepid. Heterocera Colln Oxf. (2): 567
 Tebenna  - Enum. Ins. Mus. Billb.: 90 (28 specie; cosmopolita; 4 specie in Europa, di cui 2 in Italia)
 = Porpe  - Verz. bek. Schmett. (23-27): 373
 = Tebeuna [sic]  - Ent. Obozren. 48: 922
 Telosphrantis  - Trans. R. ent. Soc. Lond. 80: 116 (1 specie; Etiopia)
 Tortyra  - List Spec. lepid. Insects Colln Br. Mus. (28): 510 (23 specie; America settentrionale, centrale e meridionale)
 = Choregia  - Reise öst. Fregatte Novara (Zool.) (9) 2(2): 6
 = Choregia  - Horae Soc. ent. ross. 13: 191
 Trichocirca  - in Alluaud & Jeannel, Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale. II Microlepidoptera (Lépid.): 85 (1 specie; Kenya)
 Zodia  - Proc. ent. Soc. Wash. 81(4): 685 (5 specie; America centrale e meridionale)

Sinonimi 
Non sono stati riportati sinonimi:

Filogenesi 
Di seguito è mostrato un albero filogenetico ricavato da quello proposto da Kristensen nel 1999:

Qui sotto viene invece riportato un albero filogenetico ricavato dallo studio di Heikkila et al. (2015):

Alcune specie

Adulto

Larva

Conservazione 
Nessuna specie appartenente a questa sottofamiglia è stata inserita nella Lista rossa IUCN.

Note

Bibliografia

Pubblicazioni

Testi

Voci correlate 
 Alucitoidea
 Carposinoidea
 Tassonomia dei Lepidoptera
 Tortricoiidea

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Choreutidae
Taxa classificati da Henry Tibbats Stainton
Fauna africana
Fauna asiatica
Fauna centroamericana
Fauna europea
Fauna nordamericana
Fauna oceaniana
Fauna sudamericana
Avversità del melo